Vaso Fiume di Cossirano
 Vaso Fiume di Dello
 Vaso Fiume di Flero, ramo orientale del Vaso Fiume Grande Inferiore
 Vaso Fiume delle Fornaci, ramo occidentale del Vaso Fiume Grande Inferiore
 Vaso Fiume di Trenzano